Folia bezeichnet:

 Folia, ein Satzmodell in der Musik
 Folia (Schiff), ein italienisches Passagierschiff
 den Plural von Folium